

Піттсбург — місто в Пенсільванії

 Піттсбург — місто, штат Каліфорнія
 Піттсбург — місто, штат Канзас
 Піттсбург — місто, штат Нью-Гемпшир
 Піттсбург — місто, штат Оклахома
 Піттсбург — місто, штат Техас
 Піттсбург — селище, штат Іллінойс

Інше
Піттсбурзький університет — університет у Піттсбурзі.
Pittsburgh, Pennsylvania — популярна пісня, написана Бобом Меріллом
Піттсбург — фільм 1942 року з Джон Вейном в головній ролі
Таємниці Піттсбурга — роман